

Miejscowości w Polsce 
 Jezierzany – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Miłkowice
 Jezierzany – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino

Miejscowości na Ukrainie 
 Jezierzany – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie halickim
 Jezierzany – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie tłumackim
 Jezierzany – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim
 Jezierzany – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim
 Jezierzany – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim
 Jezierzany – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim

Zobacz też 
 Jeziorany – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim